Kristoffer Tokstad (Lørenskog, 1991. július 5. –) norvég korosztályos válogatott labdarúgó, posztját tekintve csatár.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Tokstad a norvégiai Lørenskogban született. Az ifjúsági pályafutását a helyi Lørenskog IF-nél kezdte, majd 2007-ben átigazolt a Lillestrøm akadémiájához.

2009-ben mutatkozott be a Lillestrøm első osztályban szereplő felnőtt csapatában. 2011-ben a másodosztályú Strømmen csapatánál szerepelt kölcsönben. A 2012-es szezon kezdete előtt a lehetőséggel élve a Strømmenhez szerződött. 2014-ben a Sarpsborg 08-hoz igazolt.

2016. augusztus 17-én szerződést kötött a Strømsgodset együttesével. Először a 2016. augusztus 27-ei, Molde elleni mérkőzésen lépett pályára. Első gólját 2016. szeptember 18-án, az Aalesund ellen 4–2-re elvesztett találkozón szerezte.

A válogatottban 
Stengel az U17-estől az U19-esig minden korosztályban képviselte Norvégiát.

Statisztikák 
2022. szeptember 10. szerint

Jegyzetek

További információk 
Transfermarkt

1991-ben született személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Lillestrøm labdarúgói
A Strømmen IF labdarúgói
A Sarpsborg 08 FF labdarúgói
A Strømsgodset labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
Élő személyek